Gallimard ist der Familienname folgender Personen:

 Gaston Gallimard (1881–1975), französischer Verleger
 Paul Gallimard (1850–1929), französischer Kunstsammler

Siehe auch:

 Éditions Gallimard, französisches Verlagshaus
 Découvertes Gallimard, eine Taschenbuch-Reihe des französischen Verlags Éditions Gallimard